Yushu ist ein häufiger chinesischer Ortsname; er steht u. a. für:
 den Autonomen Bezirk Yushu der Tibeter (玉树藏族自治州) in der chinesischen Provinz Qinghai, siehe Yushu;
 die darin gelegene kreisfreie Stadt Yushu (玉树市), siehe Yushu (Stadt);
 fälschlicherweise für den darin gelegenen Regierungssitz des Autonomen Bezirks und der Stadt, die aus dem alten tibetischen Handelsort Jyekundo hervorgegangene Großgemeinde Gyêgu;
 die kreisfreie Stadt Yushu (榆树市) im Verwaltungsgebiet von Changchun in der chinesischen Provinz Jilin, siehe Yushu (Changchun);
 die Großgemeinde Yushu (榆树镇) des Stadtbezirks Daoli in der Stadt Harbin der chinesischen Provinz Heilongjiang, siehe Yushu (Daoli);
 die Gemeinde Yushu (榆树乡) im Kreis Hui der chinesischen Provinz Gansu, siehe Yushu (Hui);
 das Straßenviertel Yushu (榆树街道) im Stadtbezirk Longtan der chinesischen Stadt Jilin, siehe Yushu (Longtan);
 das Dorf Yushu (榆树村) der Gemeinde Chabaqi der Ewenken im Arun-Banner der Stadt Hulun Buir in der Inneren Mongolei (VR China), siehe Yushu (Chabaqi).